Yellow Claw — некогда музыкальное трио, в настоящее время дуэт из Амстердама, основанное Bizzey, Jim Aasgier и Nizzle. Основным жанром их музыки является трэп. Группа является одним из наиболее известных трэп-исполнителей. Дословно название группы переводится на русский как «Жёлтый коготь». В 2017 году занял 57 место в списке лучших диджеев мира по версии журнала DJ Magazine.

Карьера 
Yellow Claw впервые приобрели известность в середине 2010 года, после проведения ночной вечеринки в одном из самых известных ночных клубов, Джимми Ву. В течение 2012 и 2013 года они выпустили несколько успешных синглов, после чего группа стала работать уже над EP, которые тоже имели успех. 1 ноября 2013 года Yellow Claw совместно с певицей Rochelle​ выпустили свой самый знаменитый трек «Shotgun», который по состоянию на ноябрь 2020 года собрал более 180 миллионов просмотров на Youtube. 22 июня 2016 Bizzey написал пост в Instagram, а потом появился пост в официальном Facebook сообществе Yellow Claw о том, что Bizzey покидает проект, в связи с тем, что хочет уделять больше времени своей семье. В настоящий момент занимается сольной деятельностью под псевдонимом Bizzey.

Дискография

Ремиксы 
 Iggy Azalea & Charli XCX — Fancy (Timeless Fancy)
 Iggy Azalea & Charli XCX — Fancy (Timeless Fancy) (Andre Lacoure & Yellow Claw Remix)
 Dirtcaps — Hands Up (Yellow Claw Remix) 
 Coone — Into The Madness (Yellow Claw Remix)
 Tiesto — Wasted (Yellow Claw Remix)
 GTA — Little Bit of This (Yellow Claw Remix) 
 Noise Cans — No War (Yellow Claw Remix)

Примечания

Ссылки 
 
 

Музыкальные коллективы по алфавиту
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2010 году
Музыкальные коллективы в жанре электронной музыки
Электронные музыкальные коллективы Нидерландов
Музыкальные коллективы Нидерландов